Це дискографія Yellowcard, американського поп-панк гурту з міста Джексонвілл, Флорида, що містить десять студійних альбомів, одинадцять синглів, два концертні альбоми, два міні-альбоми, один відео-альбом, та дві збірки.

Альбоми

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірки

Міні-альбоми

Сингли

Примітки 

 A  «Always Summer» непотрапив у чарт Alternative Songs, але отримав 17 позицію у Alternative Digital Songs.

Інші появи

Відеографія

Відео альбоми

Музичні відео

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 
 Офіційний Myspace 

Yellowcard